Le nom Anglia désigne notamment :

Géographie 
 l'Angleterre en latin médiéval et plusieurs autres langues modernes
 l'Est-Anglie (East Anglia), une région administrative de l'Angleterre de l'Est
 la péninsule d'Angeln, dans le nord de l'Allemagne

Autres 
 la Ford Anglia, une voiture britannique 
 Anglia (téléfilm, 1970), un téléfilm allemand
 Air Anglia est une compagnie aérienne disparue

Voir aussi 
 L’Anglian Monarch et l'Anglian Sovereign, des remorqueurs de haute mer.
 La collection anglienne, une série de listes généalogiques royales anglo-saxonnes.